Rato puede estar referido a:

Acepción común 
Rato, espacio corto de tiempo.

Animales 
Ratón, especie de roedores.
Rattus, roedores miomorfos de la familia Muridae, conocidos comúnmente como ratas.
Glis glis pyrenaicus, Especie de roedor.
Epimys rattus
Rato musgo, la musaraña.

Lugares 
Isla de Brasil en la costa este de Ceará y perteneciente al municipio de Acarahú.
Isla del este de Río de Janeiro, situada en la bahía que se extiende entre Isla Grande y el continente.
Isla del este de Panamá , municipio de Guaratuba en la bahía de eset mismo nombre.

Apellidos 
Rato, apellido.

Miscelánea 
Matrimonio rato, El que, habiéndose celebrado legítima y solemnemente todavía no se ha consumado.
Rato, estación del Metro de Lisboa.
Toraya, conglomerado de pueblos que habitan la región montañosa central de la isla indonesia de Célebes.

Personas 
 Apolinar de Rato y Hevia (1830-1894), también conocido como Apolinar de Rato y Hevia de Argüelles, abogado y escritor asturiano, bisabuelo de Rodrigo Rato.
 Mariano Antolín Rato (1943-), escritor y traductor español.
 Ramón Rato (1907-1998), también conocido como Ramón de Rato Rodríguez San Pedro, jurista, empresario, y financiero español.
 Rodrigo Rato (1949-), también conocido como Rodrigo de Rato y Figaredo, aristócrata y político español, militante del Partido Popular (PP).

Enlaces externos